Carlo Urru, è stato un vescovo cattolico italiano
 Franco Urru, è un autore di fumetti italiano